Агресивність (, від  — нападаю)

 Агресивність — ситуативний стан, який характеризується афективними спалахами гніву чи злоби та імпульсивними проявами поведінки, спрямованими на об'єкт фрустрації, що став причиною конфлікту.
 Агресивність — здатність хімічно руйнувати речовини:
 Агресивна речовина (; , ; ) — речовина, яка хімічно руйнує іншу речовину, наприклад, соляна кислота.
 Агресивне середовище (; ; ) — середовище, яке руйнівно діє на елементи, що з ним контактують, напр. мінералізована пластова вода.
 Агресивність води (; ) — здатність води, що містить агресивні речовини, негативно впливати на різні матеріали та руйнувати їх. Як правило, показник рН агресивних вод знаходиться в межах 2—5 або 9—12.
 Агресивність ґрунтів — негативний вплив ґрунтів на компоненти природно-технічних систем та будівельні матеріали, що викликає їхнє руйнування.

Див. також 
 Агресія

Джерело

Література
 В. Лісовий. Агресивність // 
  Агресивність // Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник . — X.: Прапор, 2007. — 640 с. — С. 8. — ISBN 966-7880-85-0.